Richard Gordon Kleindienst – politico e avvocato statunitense
 Teresa Kleindienst – ex cestista canadese
 Tim Kleindienst – calciatore tedesco